Christian Habicht ist der Name folgender Personen:
* Christian Habicht (Historiker) (1926–2018), deutscher Althistoriker und Epigraphiker
 Christian Habicht (Schauspieler) (1952–2010), deutscher Schauspieler
 Christian Habicht (Cartoonist) (* 1962), deutscher Comic-Zeichner, Cartoonist und Illustrator